Province du Séno är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Sahel, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Province du Séno är mycket platt.

Följande samhällen finns i Province du Séno:

 Dori
 Léré

I övrigt finns följande i Province du Séno:

 Vattendrag:
 Ainé (ett periodiskt vattendrag)
 Amissia (ett periodiskt vattendrag)
 Diabèdo (ett periodiskt vattendrag)
 Féildégassé (ett periodiskt vattendrag)
 Fondé Kairga (ett periodiskt vattendrag)
 Gassèl Saiguè (ett periodiskt vattendrag)
 Gorol Gouldi (ett periodiskt vattendrag)
 Goudébo (ett periodiskt vattendrag)
 Kalonga Nguina (ett periodiskt vattendrag)
 Léli (ett periodiskt vattendrag)
 Malori (ett periodiskt vattendrag)
 Palol Sofékèl (ett periodiskt vattendrag)
 Pétéméréol (ett periodiskt vattendrag)
 Pétèyiddé (ett periodiskt vattendrag)
 Piliki (ett periodiskt vattendrag)
 Tyékel Koutol (ett periodiskt vattendrag)
 Tyékol Oulou (ett periodiskt vattendrag)
 Tyékolbouré (ett periodiskt vattendrag)
 Yèntougoy Ekio (ett periodiskt vattendrag)

 Kullar:
 Babayaga (en kulle)
 Bamguél Bodé (en kulle)
 Bamguél Terbi (en kulle)
 Bango Béro (en kulle)
 Barrague (en kulle)
 Bindéré (en kulle)
 Chitikoy (en kulle)
 Dara Goro (en kulle)
 Foutou Nélou (en kulle)
 Gaigou Maoundé (en kulle)
 Gorikoga (en kulle)
 Kiral (en kulle)
 Laonio (en kulle)
 Méodyé (en kulle)
 Mominédié (kullar)
 Sandaboro (en kulle)
 Sénorè (en kulle)
 Simaiga (en kulle)
 Songori (kullar)
 Soukadyé (en kulle)
 Tièlé Dènédié (en kulle)
 Tounougou (en kulle)
 Wamdé Foba (en kulle)
 Wamdé Gaigou (en kulle)
 Wamdé Gorkou (en kulle)
 Wamdé Rénéré (kullar)

Omgivningarna runt Province du Séno är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Province du Séno är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Sahel, Burkina Faso